Bonaventure est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Bonaventure est un prénom masculin désuet.

Bonaventure est aussi un patronyme.

Saints chrétiens 
Voir

Personnalités portant ce prénom 
 Pour les personnalités de ce prénom, voir :  ;
 Bonaventure de Bagnorea (), théologien ;
 Bonaventure de Bar (), peintre français ;
 Bonaventure des Périers (), écrivain français ;
 Dom Bonaventure d'Argonne (°1634 - †1704), écrivain français ;
 Bonaventure, évêque d'Uzès de 1737 à 1779.
 Bonaventure Hepburn (1573-1620), linguiste, lexicographe, philologue et commentateur biblique.
 Bonaventure Kalou, footballeur.

Personnalité portant ce nom 
 Gabrielle Bonaventure (1890-1964), peintre française, belle-fille de Claude Monet.

Toponymes

Bonaventure, un district électoral de l'Assemblée législative de la province du Canada, ayant existé de 1841 à 1867.

En Gaspésie, nommés d'après Bonaventure de Bagnorea:
comté de Bonaventure;
Bonaventure, municipalité régionale de comté, situé dans la région de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
Bonaventure, ville de la municipalité régionale de comté homonyme;
Bonaventure, circonscription électorale provinciale;
Bonaventure, ancienne circonscription fédérale du Québec;
île Bonaventure, île côtiêre dans le golfe du Saint-Laurent;
Bonaventure, fleuve côtier se jetant dans la Baie des Chaleurs;
Rivière Bonaventure Ouest, un affluent de la rivière Bonaventure coulant dans Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec, au Canada. Le cours de la rivière traverse les MRC de La Haute-Gaspésie et de Bonaventure;
Lac Bonaventure, un lac situé dans le territoire non organisé du Mont-Albert, dans la MRC La Haute-Gaspésie, dans le Parc de la Gaspésie, dans la région administrative de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
Lac Bonaventure, lac situé dans le territoire non organisé du Lac-Pikauba, dans Charlevoix, dans la région administrative de la Capitale-Nationale;
Lac Bonaventure, lac situé dans le territoire non organisé du Lac-Juillet, dans la MRC de Caniapiscau, dans la région administrative de la Côte-Nord;
Zec de la Rivière-Bonaventure, zone d'exploitation contrôlée le long de la rivière Bonaventure, dans la région administrative de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
Rivière-Bonaventure, un territoire non organisé situé dans Bonaventure (municipalité régionale de comté), dans la région de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
Bonaventure, un district électoral de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada ayant existé de 1830 à 1838.

Terre-Neuve-et-Labrador 
New Bonaventure, communauté de la péninsule de Bonavista sur l'île de Terre-Neuve;
Old Bonaventure, communauté de la péninsule de Bonavista sur l'île de Terre-Neuve.

Autres
Bonaventure, une bande dessinée.
 , un ancien porte-avions canadien, (nommé d'après l'île).
 L'école Bonaventure, un établissement scolaire expérimental d'inspiration libertaire et autogestionnaire, fondé en 1993 sur l'île d'Oléron, et fermée en 2001.

Voir aussi

 Rivière-Bonaventure, territoire non-organisé de la MRC de Bonaventure au Québec, Canada.
 Bonaventure (métro de Montréal) est une station du métro de Montréal.
 Place Bonaventure est un édifice à bureau, un centre d'exposition et un complexe hôtelier au centre-ville de Montréal au Québec, Canada.

Homonymie de toponyme
Prénom masculin